Открытый чемпионат Монтеррея 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 2 по 8 марта 2009 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Новом свете на хардовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марион Бартоли выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Ли На уступает 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Натали Деши выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Мара Сантанджело выигрывает 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея

 WTA Тур 2009 года

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Мексика
Теннис
Март 2009 года
2009